Bela (Portugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Monção
 Belá (okres Nové Zámky), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra
 Belá (rivier), een rivier in Slowakije in het Tatragebergte
 Belá (okres Žilina), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina
 Belá nad Cirochou, een Slowaakse gemeente in de regio Prešov
 Bela (Novi Marof), een Kroatische plaats in de gemeente Novi Marof
 Spišská Belá, een Slowaakse gemeente in de regio Prešov
 Zbudská Belá, een Slowaakse gemeente in de regio Prešov
 Bela (Ajdovščina), een plaats in Slovenië
NK Bela Krajina Črnomelj (Črnomelj), een Sloveense voetbalclub uit Črnomelj
 Bela (geslacht), een geslacht van slakken

Zie ook 
 Béla (doorverwijspagina)
 Bělá (doorverwijspagina)